Río Moros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Moros (vattendrag i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Segovia, 
 Río Moros (vattendrag i Spanien, Extremadura), Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar